Conforme puede referirse a:
Una transformación conforme en matemáticas.
Geometría conforme, en matemáticas.
Una proyección conforme, en cartografía.
Una teoría cuántica de campos invariante conforme.
Una simetría conforme en física.